Manuel Rufini (1971) – attore italiano
Mario Rufini (1919-1944) – militare e partigiano italiano
Stefano Rufini, vero nome di Stefano Ruffini (1963-2006) – cantante italiano

Pagine correlate 
 Ruffini
 Ruffino